Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую рыночную стоимость облигации. В прошлом показатель текущей доходности использовался вместо доходности к погашению.

 Current yield = 

Текущая доходность представляет собой упрощенный показатель, позволяющий производить сравнение нескольких облигаций.

Она не отражает общую доходность облигации в течение всего её срока. В расчет не принимаются:
 риск реинвестирования (неопределенность ставки, по которой будущие денежные потоки облигации могут быть реинвестированы) или
 факт того, что облигация погашается по номиналу, а это является значительной частью дохода по облигации.

Пример расчета 
Расчет текущей доходности облигации номиналом $100, ставкой купона 5,00 % и рыночной стоимостью $95.00 (чистая цена, не включающая НКД):

Соотношение с другими видами доходности 
 Облигация с премией (цена выше номинала): Доходности к погашению < Текущей доходности < Ставка по купону
 Облигация по номиналу: Ставка по купону = Текущей доходности = Доходности к погашению
 Облигация с дисконтом: Ставка по купону < Текущей доходности < Доходности к погашению

Примечания 

Финансовая математика
Облигации